Končar ist

der Familienname von 

 Dragica Končar (1915–1942), jugoslawische Partisanin
 Marko Končar (1919–1942), jugoslawischer Partisan
 Rade Končar (1911–1942), jugoslawischer Partisan

sowie

 Končar Group, kroatisches Industrieunternehmen (benannt nach Rade Končar)